Journeyman (album)
 Journeyman – podróżnik w czasie
 Journeyman B

Zobacz też